Arbre de Jade est le nom vernaculaire donné à différentes espèces de plantes telles que :
 Crassula ovata, synonyme de Crassula argentea et Crassula portulacea,
 Portulacaria afra, à feuilles plus fines que la précédente,
 Strongylodon macrobotrys, la liane de jade.

Ces espèces de « succulentes » sont appréciées par les amateurs de bonsaï car, bien que n'étant pas véritablement des arbres, elles y ressemblent et demandent très peu d'entretien.

Propriétés 
L'arbre de jade est considéré comme une plante dépolluante qui absorbe l'ammoniac. Certains lui prêtent la vertu de réduire les ondes électromagnétiques, mais cela n'a jamais été prouvé malgré certaines études.

Notes et références 

Plante utilisée comme bonsaï
Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu

hu:Majomfa